Raperonzolo – fiaba dei fratelli Grimm
Campanula rapunculus (o Raperonzolo) – pianta appartenente alla famiglia delle Campanulacee
Barbie Raperonzolo – film d'animazione del 2002 della serie di Barbie